Finkel:
 Howard Finkel
 Nunjo Finkel
 Troféu José Finkel de Natação

Desambiguação